Бурки — населённый пункт (тип: станция) в Саратовском районе Саратовской области России. С 1 января 2022 года входит в состав городского округа Саратова.

История 
В 1927 году, в 25 км от станции Саратов, появился "Разъезд №13", позднее получивший название Буркин по названию близлежащего лесу и ближайшего населённого пункта. В 30-е годы эту дорогу так и не достроили. В 1942 году, во время строительства Волжской рокады, уже готовая часть железной дороги вновь оказалась задействованной, однако теперь ей суждено было соединить Саратов и Сталинград.

Во второй половине XX века посёлок железнодорожной станции входил в Колотово-Буеракский сельсовет Саратовского района, а с 1980-го года он встречается в списках и на картах с современным названием Бурки.

На станции имеется четыре железнодорожных пути. В 2004 году они были удлинены, теперь здесь могут останавливаться длинносоставные поезда.

Физико-географическая характеристика 
Посёлок железнодорожной станции расположен в южной части Саратовского района, на железнодорожной ветке Саратов - Петров Вал. Расстояние до административного центра поселка Тепличный — 10 км, до областного центра составляет 20 км. С областным центром Бурки связаны автодорогой. Посёлок находится у станции Буркин.  

Часовой пояс

 Уличная сеть

В посёлке железнодорожной станции Бурки одна единственная улица — Лесная.

Население 

На станции на 1 января 2018 года проживало 11 человек, насчитывается 9 домовладений.

Пригородное сообщение по станции

Примечания

Литература 
 Судьба моя — Саратовский район. 1998—2002 /коллектив авторов. -Саратов: Саратов: регион. Приволж. изд-во «Детская книга», 2002 г.
 Энциклопедия Саратовского края. Саратов, 2011. с. 89.
 Саратовский район — 75 лет: созидание, стабильность, уверенность. — Саратов, 2012, 384 с.
 Саратовский район: дорогами судьбы. — Саратов, 2007.
 Саратовский район — район, в котором хочется жить! — Саратов, 2016.

Ссылки 
 Официальный сайт Саратовского района
 

Населённые пункты Саратовского района